El-Greco-Museum steht für:
 El-Greco-Museum (Fodele), Museum in Fodele auf Kreta, Griechenland
 El-Greco-Museum (Toledo), Museum in Toledo, Spanien